Саскія Ескен — німецька політична діячка (СДП).
 Трііну Ескен — естонська футболістка, воротар.